Le mot Terror peut se référer à :
 Terrorisme
 Peur

Musique 
 Terror est un groupe de punk hardcore formé à Los Angeles, Californie, aux États-Unis.
 Le Terrorcore (Terror ou Terreur, en français et hollandais) est un sous-genre du Hardcore originaire de Francfort en Allemagne
 Terror,  album du groupe japonais Loudness sorti en 2004.

Cinéma 
 Terror est un film américain de Carl M. Leviness, sorti en 1915.
 Terror est un film danois de 1977.

Autres 
 Terror est un personnage des bandes dessinées Marvel de 1940.
 , navires de la Royal Navy.
 Le mont Terror est un volcan de l'île de Ross en Antarctique.